Mührel ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Mührel (* 1965), deutscher Sozialpädagoge und Sozialarbeitswissenschaftler
 Kunibert Mührel (1930–2017), deutscher Agrarwissenschaftler